Neta är ett släkte av svampar. Neta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neta